

Aziende 
 Livingston – compagnia aerea italiana

Geografia 
 Guatemala
 Livingston – comune del dipartimento di Izabal
 Regno Unito
 Livingston – località del Lothian dell'ovest, in Scozia
 Isola Livingston – isola delle Shetland
 Stati Uniti d'America
 Livingston – capoluogo della contea di Sumter, Alabama
 Livingston – città della contea di Merced, California
 Livingston – città della contea di Orangeburg, Carolina del Sud
 Livingston – villaggio della contea di Madison, Illinois
 Livingston – città della Contea di Rockcastle, Kentucky
 Livingston – capoluogo della parrocchia di Livingston, Louisiana
 Livingston – capoluogo della contea di Park, Montana
 Livingston – township della contea di Otsego, Michigan
 Livingston – township della contea di Essex, New Jersey
 Livingston – città della contea di Columbia, New York
 Livingston – capoluogo della contea di Overton, Tennessee
 Livingston – capoluogo della contea di Polk, Texas
 Livingston – villaggio della contea di Grant e della contea di Iowa, Wisconsin

Persone 
 Edward Livingston – giurista e statistico statunitense
 Jason Livingston – atleta britannico
 Randy Livingston – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 Ron Livingston – attore statunitense
 Shaun Livingston – cestista statunitense

Pagine correlate 
Livingstone